15-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин прошёл с 22 по 29 сентября 2005 года в Каире (Египет) с участием 10 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории выиграла сборная Египта.

Команды-участницы 
Ботсвана, Египет, Камерун, ДР Конго, Марокко, Нигерия, Руанда, Судан, Тунис, ЮАР.

От участия отказались первоначально заявленные Кения и Мадагаскар.

Система проведения чемпионата 
10 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства.

Предварительный этап

Группа А 

 22 сентября: Нигерия — Ботсвана 3:0 (25:15, 25:22, 25:19); Египет — Камерун 3:2 (26:24, 22:25, 19:25, 25:18, 15:11).
 23 сентября: Камерун — Ботсвана 3:2 (24:26, 25:27, 25:12, 26:24, 15:11); Нигерия — ЮАР 3:2 (23:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:12).
 24 сентября: Камерун — ЮАР 3:0 (25:17, 25:23, 27:25); Египет — Ботсвана 3:0 (25:16, 25:19, 25:17).
 25 сентября: Камерун — Нигерия 3:1 (25:19, 25:17, 21:25, 25:19); Египет — ЮАР 3:0 (25:18, 25:18, 25:18).
 26 сентября: ЮАР — Ботсвана 3:1 (20:25, 25:21, 25:19, 25:22); Египет — Нигерия 3:0 (25:17, 25:14, 25:18).

Группа В 

 22 сентября: Тунис — Руанда 3:0 (25:21, 25:18, 25:20); Марокко — Судан 3:1 (25:12, 25:19, 20:25, 25:18).
 23 сентября: Руанда — Судан 3:0 (29:27, 25:17, 25:19); Тунис — ДР Конго 3:0 (25:23, 25:15, 25:14).
 24 сентября: Руанда — ДР Конго 3:0 (25:19, 25:22, 25:19); Тунис — Марокко 3:1 (25:22, 18:25, 25:10, 25:20).
 25 сентября: Тунис — Судан 3:0 (25:13, 25:11, 25:13); ДР Конго — Марокко 3:2 (25:17, 25:22, 21:25, 22:25, 15:11).
 26 сентября: Марокко — Руанда 3:0 (25:21, 25:20, 25:15); ДР Конго — Судан 3:1 (23:25, 25:21, 25:18, 25:20).

Плей-офф

Полуфинал 
28 сентября
 Египет — Марокко 3:0 (25:19, 25:19, 25:19)
 Тунис — Камерун 3:2 (19:25, 19:25, 25:23, 25:22, 15:10)

Матч за 3-е место 
29 сентября
 Камерун — Марокко 3:0 (25:21, 25:16, 25:20)

Финал 
29 сентября
 Египет — Тунис 3:1 (25:16, 25:23, 22:25, 25:19)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Египет: Хамди Авад эль-Сафи, Абдалла Ахмед Салам, Айман Шукри, Ахмед Салах, Оссама Бекхит, Ваель Алайди, Магед Мустафа, Салех Юссеф, Мохаммед эль-Махди, Махмуд эль-Коми, Мохамед Эльсаед эль-Нафрави, Мохамед Бадави, Мохамед Сейф эль-Наср, Хоссам Шаарави. Главный тренер — Веселин Вукович.

  Тунис: Ануар Таурги, Мохамед Трабельси, Валид Бен Аббас, Самир Селлами, Шакер Гезаль, Халед Белаид, Билель Бен Хассин, Маруан Фехри, Нуреддин Хфайед, Гази Гуидара, Хишем Кааби, Хосни Карамосли. Главный тренер — Антонио Джакоббе.

  Камерун: Руффен Эбань, Ален Фосси, Элизе Ососсо, Ален Денюэсси, Жан-Мерлен Нзиеми, Тимоти Мбалла, Ив Ндаки-Мбулет, Эль Хадж Аббас, Сомбанг Тонемасса, Вилам Вабо, Симеон Ноа, Марсель Бебин. Главный тренер — Реньофблез Майям.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Жан-Мерлин Нзиеми
 Лучший нападающий:  Жан-Мерлин Нзиеми
 Лучший блокирующий:  Эль Хадж Аббас
 Лучший на подаче:  Абдалла Ахмед Салам
 Лучший в защите:  Ануар Таурги
 Лучший на приёме:  Ваель Алайди
 Лучший связующий:  Абдалла Ахмед Салам
 Самый результативный:  Жан-Мерлин Нзиеми

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 15-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин на сайте CAVB

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
2005 год в волейболе